Republic (república en inglés) puede referirse a:
 Condado de Republic, uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas.
 Republic (Kansas), ciudad en el condado de Republic, estado estadounidense de Kansas. 
 Republic (Misuri), ciudad en el condado de Greene, estado estadounidense de Misuri.
 Republic (Ohio), villa en el condado de Seneca, estado estadounidense de Ohio.
 Republic (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Fayette, estado estadounidense de Pensilvania.
 Republic (Washington), ciudad en el condado de Ferry, estado estadounidense de Washington. 
 Republic Pictures (también conocida como Republic Entertainment, Inc.), distribuidora independiente de películas y programas de televisión estadounidense.
 Republic Records, sello discográfico estadounidense filial de Universal Music Group.
 RMS Republic, transatlántico construido en 1903 por los astilleros Harland y Wolff en Belfast, para la compañía naviera White Star Line